Tiburce, en latin Tiburtius, est un nom propre qui vient du latin tiburs signifiant « originaire de Tibur », aujourd'hui Tivoli et qui peut désigner :

Saints des Églises chrétiennes 
 Tiburce (mort vers 260), martyr avec Valérien et Maxime ; célébrés le 14 avril.
 Tiburce (mort en 286 ou 288), ou Tiburtius, avec Chromace son père et plusieurs autres, martyrs à Rome sous Dioclétien ; célébrés le 11 août.

Personnalités portant ce prénom 
 Tiburce Sébastiani (1786-1871), un militaire français, frère du maréchal Sébastiani.
 Tiburce Darou (1942-2015), préparateur physique français.
 Tiburce Koffi (né en 1955), un écrivain, dramaturge et journaliste ivoirien. 
 Tiburce Oger (né en 1967), un scénariste et dessinateur français de bande dessinée.

Fictions 
 Tiburce, une série de bande dessinée de Téhem.
 Tiburce, nom du personnage principal de la nouvelle La Toison d'Or de Théophile Gautier.

Autre 
 Ouvrage Immerhof, ouvrage de la Ligne Maginot surnommé « Le Tiburce » par son équipage en 1940.

Impasse Saint-Tiburce à Danjoutin

Fontaine Saint-Tiburce à Danjoutin

Notes et références